Маслак — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Маслак, Андрей Константинович (1904—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Маслак, Константин Александрович (род. 1984) — российский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Маслак, Павел (род. 1991) — чешский бегун на короткие дистанции.

Топоним 
 Маслак — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Маслак — дворец в Стамбуле.

См. также 
 Маслаки
 Маслаков
 Маслакова
 Маслаковец